

Geografia 
 Hino – città giapponese della prefettura di Tokyo (Kantō)
 Hino – cittadina giapponese della prefettura di Shiga (Kansai)
 Hino – cittadina giapponese della prefettura di Tottori (Chūgoku)

Persone 
 Akihiro Hino – imprenditore e autore di videogiochi giapponese, amministratore delegato dell'azienda di videogiochi giapponese Level-5.
 Hideshi Hino – fumettista giapponese
 Matsuri Hino – fumettista giapponese
 Shigefumi Hino – autore di videogiochi e grafico giapponese
 Terumasa Hino – trombettista giapponese

Altro 
 Hino Motors – casa costruttrice di autoveicoli